В статье представлен полный список лиц, которым присвоено почётное звание «Народный архитектор Российской Федерации» (на дату, указанную в основной статье как последнее отмеченное присвоение звания; в алфавитном порядке).

2000 год 
 6 октября 2000 года, № 1734
 Бенуа, Ирина Николаевна — главный специалист муниципального предприятия института «Ленпроектреставрация», город Санкт-Петербург.
 Кубасов, Владимир Степанович — заместитель генерального директора по архитектурному проектированию акционерного общества «Простар +», город Москва.

2001 год 
 6 июня 2001 года, № 656
 Меерсон, Андрей Дмитриевич — начальник мастерской акционерного общества «Моспроект», город Москва.
 Попов Владимир Васильевич — президент региональной творческой общественной организации Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский союз архитекторов».

2002 год 
 27 апреля 2002 года, № 421
 Демирханов, Арэг Саркисович — руководитель архитектурной мастерской общества с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора Демирханова», Красноярский край.
 28 октября 2002 года, № 1269
 Гнедовский, Юрий Петрович — президент Союза архитекторов России, город Москва.

2003 год 
 22 февраля 2003 года, № 236
 Красильников, Владилен Дмитриевич — заместитель председателя общества с ограниченной ответственностью «Товарищество театральных архитекторов», город Москва.
 11 июня 2003 года, № 669
 Кудрявцев, Александр Петрович — президент Российской академии архитектуры и строительных наук, город Москва.
 1 сентября 2003 года, № 1018
 Орехов, Виталий Владимирович — главный архитектор проекта общества с ограниченной ответственностью «Творческая архитектурно-проектная мастерская «Красноярскархпроект».
 15 сентября 2003 года, № 1071
 Назаров, Валентин Фёдорович — генеральный директор закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт градостроительного проектирования».
 24 октября 2003 года, № 1232
 Посохин, Михаил Михайлович — генеральный директор государственного унитарного предприятия города Москвы Управления по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2».
 22 ноября 2003 года, № 1379
 Кузьмин, Александр Викторович — председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы — главный архитектор города.
 Степанов, Валерий Владимирович — начальник мастерской № 13 открытого акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».
 29 ноября 2003 года, № 1416
 Степанов, Александр Владимирович — проректор учебно-методического объединения, заведующий кафедрой Московского архитектурного института (государственной академии).

2004 год 
 20 декабря 2004 года, № 1577
 Солопов, Дмитрий Сергеевич — главный архитектор общества с ограниченной ответственностью «Товарищество театральных архитекторов», город Москва.

2005 год 
 23 сентября 2005 года, № 1125
 Белоконь, Александр Николаевич — руководитель архитектурно-проектной мастерской № 1 общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «ЦНИИПИМОНОЛИТ», город Москва.
 30 декабря 2005 года, № 1561
 Кананин, Роман Григорьевич — начальник мастерской № 3 открытого акционерного общества «Моспроект», город Москва.

2008 год 
 7 февраля 2008 года, № 155
 Григорьев, Юрий Пантелеймонович — директор государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования» — первый заместитель главного архитектора города Москвы.

2010 год 
 29 июня 2010 года, № 809
 Бирюков, Игорь Григорьевич — генеральный директор государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3».

2015 год 
 20 января 2015 года, № 25
 Стариков, Александр Александрович — советник ректората федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия», Свердловская область.

2016 год 
 26 октября 2016 года, № 572
 Боков, Андрей Владимирович — президент Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», город Москва.

2019 год 
 28 августа 2019 года, № 400
 Шумаков, Николай Иванович — главный архитектор акционерного общества «Метрогипротранс», город Москва.

2020 год 
 26 августа 2020 года, № 529
 Буш, Дмитрий Вильямович — заместитель генерального директора — главный архитектор общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт уникальных сооружений «АРЕНА», город Москва.

2022 год 
 18 апреля 2022 года, № 212
 Кондратьев, Анатолий Анатольевич — главный специалист — главный архитектор группы организационного обеспечения деятельности руководства федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение Российской академии наук», Новосибирская область.

 5 сентября 2022 года, № 606
 Гнедовский, Сергей Викторович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Архитектура и культурная политика ПНКБ», город Москва.

 28 ноября 2022 года, № 866
 Ражев, Олег Геннадьевич — главный архитектор акционерного общества холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз», Кемеровская область — Кузбасс.
 Явейн, Никита Игоревич — руководитель архитектурного бюро общества с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «Студия 44», город Санкт-Петербург

Примечания 

Списки носителей званий Российской Федерации
Почётные звания Российской Федерации